Нене Би Джуниор Гбамбле (; ) — ивуарийский футболист, вингер клуба «Ахмат».

Клубная карьера 
Гбамбеле начал профессиональную карьеру в украинском клубе «Рубикон». 27 марта 2021 года в матче против «Чернигова» он дебютировал во Второй лиге Украины. Летом того же года Гбамбеле перешёл в донецкий «Олимпик». 25 июля в матче против «Кривбасса» он дебютировал в Первой лиге Украины. В начале 2022 года Гбамбеле перешёл в словенский «Целе». 10 апреля в матче против «Копера» он дебютировал в чемпионате Словении. 25 апреля в поединке против «Алюминия» Нене забил свой первый гол за «Целе».

Примечания 

Футболисты Кот-д’Ивуара
Игроки ФК «Рубикон»
Игроки ФК «Олимпик» Донецк
Игроки ФК «Целе»